AHC Schaerbeek peut désigner :
 Amicale Handball Club Schaerbeek, fondé en 1972, un ancien club de handball belge, basé dans la commune de Schaerbeek, il disparut en 1991 ;

 Ambiorix Handball Club Schaerbeek, porteur du matricule 027, un club de handball, anciennement basé dans la commune de Schaerbeek, il évolue désormais à Waterloo et est connu sous le nom de Waterloo Ambiorix Sport Handball, il fut aussi connu sous le nom de Crossing Ambiorix Schaerbeek.